Sofia Lundgren kan syfta på:
Sofia Lundgren (fotbollsspelare), fotbollsmålvakt.
Sofia Lundgren (programledare), nyhetsankare hos Aftonbladet.
Sofia Lundgren (journalist), skribent i Dagens Nyheter, skapare av numera nedlagda musikmagasinet Judy.se och indiegympan i Stockholm. 
Anna Sofia Lundgren, etnolog vid Umeå universitet.